Lilydale ist der Name folgender Siedlungen:
Lilydale (Minnesota) in den USA
Lilydale (Neuschottland) in Kanada
Lilydale (Tasmanien) in Australien
Lilydale (Victoria) in Australien, Vorort von Melbourne